Linn (Zwitserland), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Aargau
 Linn (Krefeld), een stadsdeel van Krefeld in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Linn (bedrijf), een Brits bedrijf dat high-end audioapparatuur maakt
 linn, een stadsgemeente in Estland

Plaatsen in de Verenigde Staten:
 Linn (Kansas)
 Linn (Missouri)
 Linn (Texas)
 Linn (Wisconsin)

Personen:
 Lady Linn

Zie ook 
 Linn County (doorverwijspagina)
 Lynn (doorverwijspagina)